Олимпийские игры 1988

 Летние Олимпийские игры 1988 — XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле, Южная Корея.
 Зимние Олимпийские игры 1988 — XV Зимние Олимпийские игры в Калгари, Канада.